

Belgio 
 Chiesa di San Giovanni Battista al Beghinaggio – Bruxelles
 Chiesa di San Giovanni Battista – Gand

Canada 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Montréal
 Chiesa di San Giovanni Battista – Québec
 Chiesa di San Giovanni Battista – Sherbrooke

Cile 
 Chiesa di San Giovanni Battista di San Juan de Coquihuil – a San Juan nel comune di Dalcahue, provincia di Chiloé, nella regione di Los Lagos

Francia 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Prée-d'Anjou nel dipartimento della Mayenne, regione dei Paesi della Loira
 Chiesa di San Giovanni Battista – Audresselles nel dipartimento del Passo di Calais, regione dell'Alta Francia
 Chiesa di San Giovanni Battista di Richet – Pissos nel dipartimento delle Landes, regione della Nuova Aquitania
 Chiesa di San Giovanni Battista – Bastia in Corsica

Germania 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Brendlorenzen
 Chiesa di San Giovanni Battista – Hattingen nel distretto governativo di Arnsberg
 Chiesa di San Giovanni Battista – Monaco di Baviera

Israele 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Ain Karem nel Distretto di Gerusalemme

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Campli
 Chiesa di San Giovanni Battista – Castelli
 Chiesa di San Giovanni Battista – Celano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Civitella Roveto
 Chiesa di San Giovanni Battista – Luco dei Marsi
 Chiesa di San Giovanni Battista – Monteodorisio
 Chiesa di San Giovanni Battista – Pereto
 Chiesa di San Giovanni Battista – Scanno
 Chiesa di San Giovanni Battista – San Giovanni, frazione di Tornareccio
 Chiesa di San Giovanni Battista Decollato – Monteferrante 
 Chiesa di San Giovanni Battista dei Cavalieri di Malta – Penne
 Chiesa di San Giovanni Battista – Ortona dei Marsi

Basilicata 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Chiaromonte
 Chiesa di San Giovanni Battista – Matera

Calabria 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Catanzaro
 Chiesa di San Giovanni Battista – Soveria Mannelli

Campania 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Buonopane, frazione di Barano d'Ischia
 Chiesa di San Giovanni Battista – Conca dei Marini
 Chiesa di San Giovanni Battista – Faicchio
 Chiesa di San Giovanni Battista – Chiaiano, quartiere di Napoli
 Chiesa di San Giovanni Battista – Marianella, quartiere di Napoli
 Chiesa di San Giovanni Battista – San Giovanni a Teduccio
 Chiesa di San Giovanni Battista – San Giovanni, frazione di Ceppaloni
 Chiesa di San Giovanni Battista – Pontone, frazione di Scala
 Chiesa di San Giovanni Battista – Striano nella Città metropolitana di Napoli
 Chiesa di San Giovanni Battista – Vietri sul Mare
 Chiesa di San Giovanni Battista dei Fiorentini – Napoli
 Chiesa di San Giovanni Battista delle Monache – Napoli

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Altedo, frazione di Malalbergo
 Chiesa di San Giovanni Battista – Bardi 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Chiesuola, frazione di Bedonia 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Bondeno
 Chiesa di San Giovanni Battista – Vigolone, frazione di Calestano 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Castel San Giovanni 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Castelvetro Piacentino
 Chiesa di San Giovanni Battista – Compiano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Copparo
 Chiesa di San Giovanni Battista – Boara, frazione di Ferrara
 Chiesa di San Giovanni Battista – Carzeto, frazione di Soragna
 Chiesa di San Giovanni Battista – Cona, frazione di Ferrara
 Chiesa di San Giovanni Battista – Denore, frazione di Ferrara
 Chiesa di San Giovanni Battista – Ferrara, capoluogo
 Chiesa di San Giovanni Battista – Crevalcore
 Chiesa di San Giovanni Battista – Pieve Cusignano, frazione di Fidenza
 Chiesa di San Giovanni Battista – Fusignano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Gaggio di Piano, frazione di Castelfranco Emilia
 Chiesa di San Giovanni Battista – Felegara, frazione di Medesano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Sant'Andrea Bagni, frazione di Medesano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Minerbio
 Chiesa di San Giovanni Battista – Basilicanova, frazione di Montechiarugolo
 Chiesa di San Giovanni Battista – Montecreto
 Chiesa di San Giovanni Battista – Pedrignano, frazione di Parma
 Chiesa di San Giovanni Battista – Renno, frazione di Pavullo nel Frignano
 Chiesa di San Giovanni Battista – San Polo d'Enza
 Chiesa di San Giovanni Battista – Scandiano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Traghetto
 Chiesa di San Giovanni Battista – Trebbo di Reno, frazione di Castel Maggiore
 Chiesa di San Giovanni Battista – Dosso, frazione di Terre del Reno
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù e San Giovanni Battista – Castel Guelfo di Bologna
 Chiesa di San Giovanni Battista – Vigolo Marchese, frazione di Castell'Arquato

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Bagnoli della Rosandra, frazione di San Dorligo della Valle
 Chiesa di San Giovanni Battista – Barcis
 Chiesa di San Giovanni Battista – Cassacco
 Chiesa di San Giovanni Battista – Frassenetto di Forni Avoltri
 Chiesa di San Giovanni Battista – Latisana
 Chiesa di San Giovanni Battista – Lovaria, frazione di Pradamano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Pontebba
 Chiesa di San Giovanni Battista – Prepotto
 Chiesa di San Giovanni Battista – Remanzacco
 Chiesa di San Giovanni Battista – San Giovanni al Natisone
 Chiesa di San Giovanni Battista – San Giovanni di Duino
 Chiesa di San Giovanni Battista – Terzo, frazione di Tolmezzo

Lazio 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Campagnano di Roma, città metropolitana di Roma
 Chiesa di San Giovanni Battista – Casperia 
 Chiesa di San Giovanni Battista – quartiere Collatino di Roma
 Chiesa di San Giovanni Decollato – Nepi
 Chiesa di San Giovanni Battista – Torri in Sabina

Liguria 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Buggio, frazione di Pigna
 Chiesa di San Giovanni Battista – Ardesio
 Chiesa di San Giovanni Battista – Bargagli, Città metropolitana di Genova
 Chiesa di San Giovanni Battista – Borzonasca
 Chiesa di San Giovanni Battista – Carcare
 Chiesa di San Giovanni Battista – Casarza Ligure
 Chiesa di San Giovanni Battista – Ceriale
 Chiesa di San Giovanni Battista – Cervo
 Chiesa di San Giovanni Battista – Chiavari
 Chiesa di San Giovanni Battista – Davagna
 Chiesa di San Giovanni Battista – Aggio, quartiere di Genova
 Chiesa di San Giovanni Battista – Sestri Ponente, quartiere di Genova
 Chiesa di San Giovanni Battista – Quarto dei Mille, quartiere di Genova
 Chiesa di San Giovanni Battista – San Fruttuoso, quartiere di Genova
 Chiesa di San Giovanni Battista – Levanto
 Chiesa di San Giovanni Battista – Loano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Montalto Carpasio
 Chiesa di San Giovanni Battista – Monterosso al Mare
 Chiesa di San Giovanni Battista – Noli
 Chiesa di San Giovanni Battista – Pieve di Teco
 Chiesa di San Giovanni Battista – Porto Venere
 Chiesa di San Giovanni Battista – Recco
 Chiesa di San Giovanni Battista – Rezzoaglio
 Chiesa di San Giovanni Battista – Riccò del Golfo di Spezia
 Chiesa di San Giovanni Battista – Riomaggiore
 Chiesa di San Giovanni Battista – Stadomelli, frazione di Rocchetta di Vara
 Chiesa di San Giovanni Battista – Suvero, frazione di Rocchetta di Vara
 Chiesa di San Giovanni Battista – Sarzana
 Chiesa di San Giovanni Battista – Sassello
 Chiesa di San Giovanni Battista – Soldano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Stella
 Chiesa di San Giovanni Battista – Vado Ligure
 Chiesa di San Giovanni Battista – Varese Ligure
 Chiesa di San Giovanni Battista – Zoagli
 Chiesa di San Giovanni Battista in San Domenico – Savona

Lombardia 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Algua
 Chiesa di San Giovanni Battista – Castegnato
 Chiesa di San Giovanni Battista – Adro
 Chiesa di San Giovanni Battista – Ardesio
 Chiesa di San Giovanni Battista – Asso
 Chiesa di San Giovanni Battista – Aviatico
 Chiesa di San Giovanni Battista – Badia Pavese
 Chiesa di San Giovanni Battista – Bagnatica
 Chiesa di San Giovanni Battista – Borgo San Giovanni
 Chiesa di San Giovanni Battista – Borgo Virgilio
 Chiesa di San Giovanni Battista – Borno
 Chiesa di San Giovanni Battista – Brembilla
 Chiesa di San Giovanni Battista – Brescia
 Chiesa di San Giovanni Battista – Bressana Bottarone
 Chiesa di San Giovanni Battista – Capovalle
 Chiesa di San Giovanni Battista – Carona
 Chiesa di San Giovanni Battista – Carpenedolo
 Chiesa di San Giovanni Battista – Casnigo
 Chiesa di San Givoanni Battista – Cavernago
 Chiesa di San Giovanni Battista – Cernusco Lombardone
 Chiesa di San Giovanni Battista – Cesano Boscone
 Chiesa di San Giovanni Battista – Cisliano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Castelli Calepio
 Chiesa di San Giovanni Battista – Dossena
 Chiesa di San Giovanni Battista – Edolo
 Chiesa di San Giovanni Battista – Endine Gaiano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Esino Lario
 Chiesa di San Giovanni Battista – Fornovo San Giovanni
 Chiesa di San Giovanni Battista – Fuipiano Valle Imagna 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Gorno
 Chiesa di San Giovanni Battista – Induno Olona
 Chiesa di San Giovanni Battista – Lumezzane
 Chiesa di San Giovanni Battista – Madone
 Chiesa di San Giovanni Battista – Marcaria
 Chiesa di San Giovanni Battista – Mezzoldo
 Chiesa di San Giovanni Battista alla Creta – Milano
 Chiesa di San Giovanni Battista in Trenno – Milano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Moglia
 Chiesa di San Giovanni Battista – Morbegno
 Chiesa di San Giovanni Battista – Motta Visconti
 Chiesa di San Giovanni Battista – Mozzo
 Chiesa di San Giovanni Battista – Olmeneta
 Chiesa di San Giovanni Battista – Palazzago
 Chiesa di San Giovanni Battista – Robecco sul Naviglio
 Chiesa di San Giovanni Battista – San Giovanni in Croce
 Chiesa di San Giovanni Battista – Saviore dell'Adamello
 Chiesa di San Giovanni Battista – Scanzorosciate
 Chiesa di San Giovanni Battista – Sotto il Monte Giovanni XXIII
 Chiesa di San Giovanni Battista – Stezzano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Taleggio
 Chiesa di San Giovanni Battista – Telgate
 Chiesa di San Giovanni Battista – Tremosine sul Garda
 Chiesa di San Giovanni Battista – Treviolo
 Chiesa di San Giovanni Battista – Valvestino
 Chiesa di San Giovanni Battista – Varenna
 Chiesa di San Giovanni Battista – Verrua Po
 Chiesa di San Giovanni Battista – Viadanica
 Chiesa di San Giovanni Battista – Vigano San Martino
 Chiesa di San Giovanni Battista – Villanuova
 Chiesa di San Giovanni Battista – Legnano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Zogno
 Chiesa di San Giovanni Battista – Zone

Marche 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Acquasanta Terme
 Chiesa di San Giovanni Battista – Ancona
 Chiesa di San Giovanni Battista - Campanelle, frazione di San Ginesio
 Chiesa di San Giovanni Battista – Castelsantangelo sul Nera
 Chiesa di San Giovanni Battista – Jesi 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Pesaro
 Chiesa di San Giovanni Battista – Rapagnano
 Chiesa di San Giovanni Battista – San Ginesio

Piemonte 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Alagna Valsesia 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Albera Ligure
 Chiesa di San Giovanni Battista – Barbaresco 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Barge
 Chiesa di San Giovanni Battista – Bosconero
 Chiesa di San Giovanni Battista – Briga Novarese
 Chiesa di San Giovanni Battista – Candiolo
 Chiesa di San Giovanni Battista – Cantarana
 Chiesa di San Giovanni Battista – Casalnoceto
 Chiesa di San Giovanni Battista – Celle di Macra
 Chiesa di San Giovanni Battista – Centallo
 Chiesa di San Giovanni Battista – Comignago
 Chiesa di San Giovanni Battista – Diano d'Alba
 Chiesa di San Giovanni Battista – Garbagna
 Chiesa di San Giovanni Battista – Incisa Scapaccino
 Chiesa di San Giovanni Battista – Marano Ticino
 Chiesa di San Giovanni Battista – Mergozzo
 Chiesa di San Giovanni Battista – Morano sul Po
 Chiesa di San Giovanni Battista – Moretta
 Chiesa di San Giovanni Battista – Nizza Monferrato
 Chiesa di San Giovanni Battista – Orbassano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Racconigi
 Chiesa di San Giovanni Battista – Rivara
 Chiesa di San Giovanni Battista – Roccaverano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Salassa
 Chiesa di San Giovanni Battista – Sale San Giovanni
 Chiesa di San Giovanni Battista – Salbertrand
 Chiesa di San Giovanni Battista – Savigliano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Serravalle Sesia
 Chiesa di San Giovanni Battista – Valgioie
 Chiesa di San Giovanni Battista – Varallo
 Chiesa di San Giovanni Battista – Verrua Savoia
 Chiesa di San Giovanni Battista – Vignolo

Puglia 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Cutrofiano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Fasano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Foggia
 Chiesa di San Giovanni Battista – Lecce, Centro
 Chiesa di San Giovanni Battista – Lecce, Stadio
 Chiesa di San Giovanni Battista – Modugno
 Chiesa di San Giovanni Battista – Parabita
 Chiesa di San Giovanni Battista – Patù
 Chiesa di San Giovanni Battista – San Severo
 Chiesa di San Giovanni Battista o della Rotonda – San Giovanni Rotondo
 Chiesa di San Giovanni Battista in Sant'Agostino – Gravina in Puglia
 Chiesa e convento di San Giovanni Battista – Turi

Sardegna 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Arzana
 Chiesa di San Giovanni Battista – Assemini
 Chiesa di San Giovanni Battista – Badesi
 Chiesa di San Giovanni Battista – Bonorva
 Chiesa di San Giovanni Battista – Budoni
 Chiesa di San Giovanni Battista – Erula
 Chiesa di San Giovanni Battista – Ghilarza
 Chiesa di San Giovanni Battista – Ittiri
 Chiesa di San Giovanni Battista – Lunamatrona
 Chiesa di San Giovanni Battista – Mara
 Chiesa di San Giovanni Battista – Mores
 Chiesa di San Giovanni Battista – Nulvi
 Chiesa di San Giovanni Battista – Perfugas
 Chiesa di San Giovanni Battista – Posada
 Chiesa di San Giovanni Battista – Pula
 Chiesa di San Giovanni Battista – Talana
 Chiesa di San Giovanni Battista – Viddalba
 Chiesa di San Giovanni Battista – Villamar
 Chiesa di San Giovanni Battista – Zerfaliu

Sicilia 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Aci Trezza, frazione di Aci Castello
 Chiesa di San Giovanni Battista – Barcellona Pozzo di Gotto
 Chiesa di San Giovanni Battista – Campobello di Licata
 Chiesa di San Giovanni Battista – Castanea delle Furie
 Chiesa di San Giovanni Battista – Castelvetrano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Chiaramonte Gulfi 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Ciminna
 Chiesa di San Giovanni Battista – Erice
 Chiesa di San Giovanni Battista – San Giovanni Montebello, frazione di Giarre
 Chiesa di San Giovanni Battista al Boeo – Marsala
 Chiesa di San Giovanni Battista – Messina
 Chiesa di San Giovanni Battista – Monterosso Almo
 Chiesa di San Giovanni Battista – Baida, borgata di Palermo
 Cattedrale di San Giovanni Battista – Ragusa
 Chiesa di San Giovanni Battista – San Giovanni la Punta
 Chiesa di San Giovanni Battista – Trapani
 Chiesa di San Giovanni Battista – Tusa

Toscana 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Campi Bisenzio nei pressi dell'uscita Firenze Nord dell'Autostrada del Sole
 Chiesa della Compagnia di San Giovanni Battista – Castiglione d'Orcia
 Chiesa di San Giovanni Battista – Bucine
 Chiesa di San Giovanni Battista – Calcinaia 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Caprese Michelangelo
 Chiesa di San Giovanni Battista – Castiglion Fibocchi
 Chiesa di San Giovanni Battista – Farnetella, frazione di Sinalunga
 Chiesa di San Giovanni Battista – Filattiera
 Chiesa di San Giovanni Battista – Firenzuola
 Chiesa di San Giovanni Battista – Grosseto
 Chiesa di San Giovanni Battista – Livorno
 Chiesa di San Giovanni Battista – Magliano in Toscana
 Chiesa di San Giovanni Battista – Maliseti
 Chiesa di San Giovanni Battista – Montiano, frazione di Magliano in Toscana
 Chiesa di San Giovanni Battista – Murlo
 Chiesa di San Giovanni Battista – Pereta, frazione di Magliano in Toscana
 Chiesa di San Giovanni Battista – Pieve Fosciana
 Chiesa di San Giovanni Battista – Pistoia
 Chiesa di San Giovanni Battista – San Giovanni delle Contee, Sorano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Sansepolcro
 Chiesa di San Giovanni Battista – Scansano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Siena
 Chiesa di San Giovanni Battista – Subbiano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Torniella
 Chiesa di San Giovanni Battista – Villafranca in Lunigiana
 Chiesa di San Giovanni Battista – Signa
 Chiesa di San Giovanni Battista a Bagno Vignoni – San Quirico d'Orcia
 Chiesa di San Giovanni Battista al Tempio – Pistoia
 Chiesa di San Giovanni Battista alla Trappola – Grosseto
 Chiesa di San Giovanni Battista della Calza – Firenze
 Chiesa di San Giovanni Battista, vecchio nome della Chiesa di San Bernardino – Asciano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Sargiano, località di Arezzo
 Collegiata di San Giovanni Battista – Chianciano Terme – Siena

 Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Aica di Fiè, frazione di Fiè allo Sciliar
 Chiesa di San Giovanni Battista – Barbaniga, frazione di Civezzano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Canale, frazione di Pergine Valsugana
 Chiesa di San Giovanni Battista – Dobbiaco 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Lasa 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Massimeno
 Chiesa di San Giovanni Battista – Mestriago, frazione di Commezzadura 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Borgo Sacco, frazione di Rovereto
 Chiesa di San Giovanni Battista – Riva del Garda
 Chiesa di San Giovanni Battista – San Giovanni, frazione di Valle Aurina
 Chiesa di San Giovanni Battista – Sezze, frazione di Bressanone
 Chiesa di San Giovanni Battista – Telve di Sopra
 Chiesa di San Giovanni Battista – Ville del Monte, frazione di Tenno

 Umbria 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Arrone
 Chiesa di San Giovanni Battista – San Giovanni Profiamma, frazione di Foligno
 Chiesa di San Giovanni Battista – Gubbio
 Chiesa di San Giovanni Battista – Marsciano 

 Valle d'Aosta Chiesa di San Giovanni Battista – Gressoney-Saint-Jean

 Veneto 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Agna
 Chiesa di San Giovanni Battista – Arzignano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Badia Polesine
 Chiesa di San Giovanni Battista – Bonavigo
 Chiesa di San Giovanni Battista – Brentino Belluno
 Chiesa di San Giovanni Battista – Brenzone sul Garda
 Chiesa di San Giovanni Battista – Briana
 Chiesa di San Giovanni Battista – Cadidavid
 Chiesa di San Giovanni Battista – Caldogno
 Chiesa di San Giovanni Battista – Canale d'Agordo
 Chiesa di San Giovanni Battista – Cavaion Veronese
 Chiesa di San Giovanni Battista – Erbé
 Chiesa di San Giovanni Battista – Gazzo Veronese
 Chiesa di San Giovanni Battista – Istrana
 Chiesa di San Giovanni Battista – Jesolo
 Chiesa di San Giovanni Battista – Bessica, frazione di Loria
 Chiesa di San Giovanni Battista – Lugo di Vicenza
 Chiesa di San Giovanni Battista – Meduna di Livenza
 Chiesa di San Giovanni Battista – Mellaredo
 Chiesa di San Giovanni Battista – Meolo
 Chiesa di San Giovanni Battista – Nervesa della Battaglia
 Chiesa di San Giovanni Battista – Briana, frazione di Noale
 Chiesa di San Giovanni Battista – Ospedaletto Euganeo
 Chiesa di San Giovanni Battista – Pedavena
 Chiesa di San Giovanni Battista – Pianezze di Arcugnano
 Chiesa di San Giovanni Battista – Pincara
 Chiesa di San Giovanni Battista – Pontevigodarzere
 Chiesa di San Giovanni Battista – Rivoli Veronese
 Chiesa di San Giovanni Battista – Biancade, frazione di Roncade
 Chiesa di San Giovanni Battista – Rovolon
 Chiesa di San Giovanni Battista – San Fior
 Chiesa di San Giovanni Battista – San Giovanni Ilarione
 Chiesa di San Giovanni Battista – San Giovanni Lupatoto
 Chiesa di San Giovanni Battista – Cappella, frazione di Scorzè
 Chiesa di San Giovanni Battista – Tempio
 Chiesa di San Giovanni Battista – Treviso
 Chiesa di San Giovanni Battista – VazzolaChiesa di San Giovanni Battista – Velo VeroneseChiesa di San Giovanni Battista in Bragora – VeneziaChiesa di San Giovanni Battista – Venezia, Giudecca
 Chiesa di San Giovanni Battista – Veronella
 Chiesa di San Giovanni Battista – Vescovana
 Chiesa di San Giovanni Battista – Vighizzolo d'Este
 Chiesa di San Giovanni Battista – Vittorio Veneto

 Polonia 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Legnica

 Portogallo 
 Chiesa di San Giovanni Battista (Tomar) – Tomar nel distretto di Santarém

 Regno Unito 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Hoxton del borgo londinese di Hackney 

 Russia 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Nižnij Novgorod

 Spagna 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Avila
 Chiesa di San Giovanni Battista – Estella
 Chiesa di San Giovanni Battista – Venta de Baños

 Stati Uniti d'America 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Columbus nello stato dell'Ohio

 Svizzera 
 Chiesa di San Giovanni Battista – Acquarossa in Canton Ticino
 Chiesa di San Giovanni Battista – Bellinzona in Canton Ticino
 Chiesa di San Giovanni Battista – Faido in Canton Ticino
 Chiesa di San Giovanni Battista – Gambarogno in Canton Ticino
 Chiesa di San Giovanni Battista –Mogno, frazione del comune di Lavizzara, nel Cantone Ticino
 Chiesa di San Giovanni Battista – Solduno, quartiere di Locarno nel Cantone Ticino
 Chiesa di San Giovanni Battista – Sonvico, quartiere di Lugano nel Cantone Ticino
 Chiesa di San Giovanni Battista – Mendrisio in Canton Ticino
 Chiesa di San Giovanni Battista''' – Onsernone in Canton Ticino

Pagine correlate 
 Basilica di San Giovanni Battista
 Battistero di San Giovanni
 Pieve di San Giovanni Battista
 Chiesa di San Giovanni Decollato
 Chiesa dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista
 Chiesa di San Giovanni di Malta